Nei Leandro de Castro (Caicó, 30 de maio de 1940) é um escritor brasileiro, particpante do movimento poema/processo.

É formado em direito, mas dedicou-se à publicidade. Foi um dos fundadores da revista natalense CACTUS.

Tem vários livros de poesia publicados, boa parte deles voltada para o erotismo, como Zona Erógena e Era uma Vez Eros. No gênero romance, escreveu O Dia das Moscas, As Dunas Vermelhas e As Pelejas de Ojuara, este inspirado na cultura popular sertaneja, foi premiado pela União Brasileira de Escritores e adaptado ao cinema em 2007 sob o nome O Homem que Desafiou o Diabo.

Em 2013, lançou seu último livro: Pássaro sem sono.

Referências 

Nei Leandro Castro
Nei Leandro Castro
Nei Leandro Castro
Poetas do Rio Grande do Norte
Poetas do Poema/processo